Stati Uniti d'America
 Monte Morrison (Mount Morrison) – montagna della California
 Monte Morrison (Mount Morrison) – montagna del Colorado